Hallström ist der Familienname folgender Personen:

Eric Hallström (1893–1946), schwedischer Maler
Ivar Hallström (1826–1901), schwedischer Komponist
 Lasse Hallström (* 1946), schwedischer Regisseur
 Per Hallström (1866–1960), schwedischer Autor und Leiter der Svenska Akademien
 Simon Hallström (* 1991), schwedischer Biathlet und Skilangläufer